Ревя́кина — фамилия и топоним.

 Топоним 
 Ревякина — деревня в Иркутском районе Иркутской области России.

 Носительницы фамилии 
 Ревякина, Анна Николаевна (род. 1983) — русская поэтесса.
 Ревякина, Мария Евсеевна (род. 1954) — российский театральный деятель.
 Ревякина, Нина Викторовна (род. 1936) — исследователь истории культуры и образования итальянского Возрождения, доктор исторических наук, профессор.
 См. также 
 Ревякин
 Ревякино